Александр Михайлович Дыбаль (род. 3 ноября 1966, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский топ-менеджер, коммерческий директор «Радио Балтика» (1991—1995, 1997—2001), генеральный директор телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал» (1995—1997), генеральный директор «Газпром-Медиа» (2003—2004), член правления и заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» по корпоративным коммуникациям с 2007 года. В «Газпром нефти» отвечает за региональную и информационную политику, внутрикорпоративные и маркетинговые коммуникации, благотворительность и социальные инвестиции. Почётный консул Республики Сербия в Московской области Российской Федерации с 2022 года.

Биография 
Александр Дыбаль родился 3 ноября 1966 года в Ленинграде. Он окончил школу при советском посольстве в Югославии, в 1985—1987 годах служил в Советской армии, в 1992 году окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «Системы автоматического управления». В студенческие годы он издавал газеты «Перемена» и «Гаудеамус», работал в информационном агентстве «ИМА-пресс». Позже занимал должность коммерческого директора «Радио Балтика» (1991—1995 и 1997—2001 годы), в 1995—1997 годах был генеральным директором государственной телерадиокомпании «Петербург—Пятый канал».

В 2001 году Дыбаль занимал должность заместителя директора Центра стратегических разработок «Северо-Запад» (дочерней структуры одноимённой московской организации, которую возглавлял Герман Греф), потом был назначен главой департамента по информационной политике ОАО «Газпром» (до 2003). В 2003 году Дыбаль стал генеральным директором ОАО «Газпром-Медиа», заняв место ушедшего из-за политического давления Бориса Йордана. На этом посту он занялся расширением кинопроизводства на подконтрольном «Газпрому» телеканале НТВ. С 2007 года Дыбаль является вице-президентом и заместителем генерального директора ПАО «Газпром нефть» по корпоративным коммуникациям. На этом посту он отвечает за вопросы, связанные с информационной политикой, рекламой, благотворительностью, сотрудничеством с органами региональной и муниципальной власти.

Работая в «Газпром нефти», Дыбаль занимался реализацией ряда масштабных проектов. Это программа социальных инвестиций «Родные города», объединяющая множество социальных инициатив в регионах, международный хоккейный турнир для детей на «Кубок Газпром нефти» (Дыбаля в СМИ называют «главным идеологом» этого турнира).

Ряд проектов был реализован в Сербии, где «Газпром нефть» является крупнейшим российским инвестором. Это проекты в сфере образования, культуры, спорта, изучения и сохранения исторического наследия двух стран. В частности, Дыбаль координировал восстановление Русского некрополя (2014), создание мозаичного убранства купола храма Святого Саввы в Белграде (крупнейшего на Балканах). Он занимался поддержкой и продюсированием ежегодного Фестиваля русской музыки Kustendorf Classic (до 2019 года «Большой»), созданного режиссёром Эмиром Кустурицей (Дыбаль стал соавтором идеи этого фестиваля), спонсированием футбольного клуба и молодёжной академии «Црвена Звезда». В 2014 году Дыбаль инициировал сбор помощи для сербов, пострадавших от наводнения (крупнейшего в стране за последние 100 лет), в 2020 году координировал гуманитарную помощь, которую «Газпром нефть» оказывала Сербии в борьбе с пандемией COVID-19.

Дыбаль является автором концепции и продюсером арт-проектов «Цифровые двойники» и «Погружаясь в Арктику»: это цифровые стенды, представленные «Газпром нефтью» на Петербургском экономическом форуме в 2021 и 2022 годах соответственно. Арт-проект «Цифровые двойники» — это «нейростенд», управляемый одновременно нейросетью и человеком. «Погружаясь в Арктику» представляет собой гигантский «ледяной» куб, ставший виртуальным порталом в мир Крайнего Севера. По словам Дыбаля, «Газпром нефть» давно влюблена в арктический регион. «Цифровые технологии открывают это завораживающее бескрайнее пространство с его энергией и величием, приглушенными цветами и отсутствием резких движений. А лаконичная геометрия куба даёт возможность не отвлекаться на форму и сосредоточиться на медитативном взаимодействии с миром Крайнего Севера»

Оценки деятельности 
В 2016 году Дыбаль был награжден Золотой медалью Республики Сербия «за выдающиеся заслуги в укреплении российско-сербских культурных и экономических связей». В 2017 году он получил награду Lifetime Achievement Awards «за неоценимый вклад в развитие индустрии связей с общественностью». В 2018 году Дыбаль занял первое место в рейтинге влиятельности Санкт-Петербурга на рынке коммуникаций и GR. Его арт-проект «Погружаясь в Арктику» был удостоен Гонконгской премии дизайна за 2022 год в двух номинациях — Event Experience и Pop-Ups, Display, Exhibit & Set Design.

В апреле 2022 года член правления «Газпром нефти» был назначен почётным консулом Сербии в Московской области Российской Федерации. Это решение сербского правительства оценивается как «высокая оценка вклада Дыбаля в развитие и укрепление российско-сербских связей».

Исследователи отмечают высокий уровень персонализированности социальной политики «Газпром нефти»: она связана именно с фигурой Дыбаля, «тяжеловеса российских GR и PR практик», вовлечённого в обсуждение стратегических планов компании и отстаивающего приоритет той сферы, которую он курирует. Созданная по инициативе Дыбаля программа «Родные города» стала образцом того, как реализовывать масштабные проекты в разных регионах с сохранением общей логики. Замглавы «Газпром нефти» старается добиться того, чтобы его компания была не просто спонсором проектов, предложенных властями, но полноценным партнёром, «донором знаний и компетенций», могущим изменить к лучшему городскую среду. Отсюда делается вывод, что без Дыбаля социальный образ «Газпром нефти» был бы заметно другим, хотя фундаментальные подходы сохранились бы.

Примечания

Ссылки 
 Беседа с Александром Дыбалем
 Москва: Амбасадор Бабић са почасним конзулом Србије Александром Дибаљом // Официальный сайт МИД Республики Сербия

Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Предприниматели России
Медиаменеджеры
Персоналии:НТВ
Персоналии:Газпром
Почётные консулы